Michał Józef Römer
 Michał Pius Römer